Kuniva — американский рэпер, продюсер, член известной рэп-группы — D12.

Биография 
Рэпом увлекался с детства, это было связано с огромным количеством «андеграунда» в Детройте. Став постарше Kuniva вместе со своим близким другом — Kon Artis решили создать свою рэп-группу, которую они назвали Da Brigade (). Позже они познакомились с Proof’om, который на тот момент уже организовал свою группу. Proof пригласил своих друзей в D12, они оба согласились, и Da Brigade перестала существовать.

Kuniva участвовал в записи всех альбомов и микстейпов D12. Так же он появлялся на записи оригинального андеграунд-альбома Эминема Infinite, записанного в 1996 году, но рэп на нём не читал. Является одним из основателей лейбла Runyon Ave. Records, названного так в честь его родной улицы в Детройте.

По некоторой информации в сети Kuniva и Kon Artis собираются выпустить дебютный сольный альбом сразу после выпуска третьего альбома группы D12 — «Natural Born Killers», который, также по информации из сети, должен скоро появится на свет.

Дискография

Микстейпы 
 Retribution (2010)
 Midwest Marauders (2010)

Альбомы в составе D12 
 The Underground EP (1996)
 Devil's Night (2001)
 D12 World (2004)

Микстейпы в составе D12 
 Limited Edition Mixtape (2002)
 Return of the Dozen Vol.1 (2008)
 Return of the Dozen Vol.2 (2011)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Kuniva на официальном сайте D12
 ВКонтакте

Рэперы США
Артисты, известные под псевдонимами
Музыканты D12